El Veïnat d'en Trilles és un veïnat del terme comunal de la Bastida, a la comarca del Rosselló, de la Catalunya Nord.

Està situat en el terç septentrional-oriental del terme comunal de la Bastida, a cosa d'un quilòmetre en línia recta al sud-oest del poble de la Bastida. És a prop i al sud-oest del Veïnat d'en Gasparó.

Està format per les cases de Ca la Catral, Can Francesc, Can Pastoret, Can Perelló, Can Trilles i Can Xulina.

Bibliografia

Referències 

Entitats de població del Rosselló
Geografia de la Bastida